Booy ist der Familienname folgender Personen:

 Foeke Booy (* 1962), niederländischer Fußballspieler, trainer und -funktionär
 Jim de Booy (1885–1969), niederländischer Politiker, Seeoffizier und Wirtschaftsmanager
 Liselotte de Booy-Schulze, deutsche Schönheitskönigin sowie Fotomodell
 Theodoor de Booy (1882–1919), US-amerikanischer Altamerikanist niederländischer Herkunft

Siehe auch:
 Booij
 Boy